«Campo Alegre» puede referirse a:

Toponimia 
 Campo Alegre, embalse en Salta, Argentina.
 Campo Alegre, barrio de Altillo, Puerto Rico.
 Campo Alegre, barrio de Santurce, Puerto Rico.
 Campo Alegre, en Caracas, Venezuela.
 Campo Alegre, barrio de Cabimas, Zulia, Venezuela.
 Campo Alegre de Goiás, estado de Goiás, Brasil.